

Виползово — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область
 Виползово — присілок, Медведевський район, Марій Ел
 Виползово — присілок, Підосиновський район, Кіровська область
 Виползово — село, Тальменський район, Алтайський край